Dioïla bezeichnet:

 Dioïla (Kreis), eine Verwaltungseinheit in Mali
 Dioïla (Mali), ein Ort in Mali